

Конотопи — село в Червоноградському районі Львівської області

Конотопи — село в Жабинківському районі Берестейської області
 Конотопи — село в Копильському районі Мінської області

Див. також 
 Конотопа
 Конотоп (значення)